Hagerhof steht für:
 Hagerhof (Lohmar), ein Ortsteil in Lohmar im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hagerhof (Bad Honnef), eine Ortslage von Bad Honnef im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schloss Hagerhof, ein dortiges Anwesen und eine dortige Schule